Cáchira kan syfta på:

Colombia 

 Cachirá, kommun, Norte de Santander, 
 Cáchira (ort i Colombia), Norte de Santander,